Gelderblom ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gelderblom (* 1943), deutscher Historiker, Pädagoge und Autor

 Peter Gelderblom (* 1965), niederländischer DJ